Virpi est un prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1958), écrivaine et traductrice finlandaise
 (née en 1961), compétitrice finlandaise en ski d'orientation
Virpi Kuitunen (née en 1976), fondeuse finlandaise
, biologiste évolutive finlandaise
, mezzo-soprano finlandaise
 (1936-2006), astronome finno-argentine
 (née en 1966), skieuse cross-country finlandaise
 (née en 1961), illustratrice et graphiste finlandise

Homonymie de prénom